Campionato mondiale per club FIVB – competizione di pallavolo femminile
 Campionato mondiale per club FIVB – competizione di pallavolo maschile